Pobyt může označovat: 
 bydlení, přebývání na určitém místě spojené zpravidla s přespáváním a s uložením osobních věcí
 trvalý pobyt
 přechodný pobyt
 rekreační pobyt (viz pobytový zájezd)
 v přeneseném významu bydliště, místo pobytu (zejména místo trvalého pobytu)
 zastavení se (zdržení se) na nějakou dobu na určitém místě (například pobyt vozidla v zastávce) 
pobyt (Dasein), filosofický pojem zavedený Hegelem a rozvinutý ve fenomenologické filosofii

Externí odkazy